Komi-permjačtina (též permjačtina, permská komijština nebo permština, komi-permjacky , Perem Komi kyv) je ugrofinský jazyk z uralské jazykové rodiny, jímž mluví asi 63 tisíc lidí v Komi-Permjackém autonomním okruhu v Rusku. Zhruba z 80% je podobná komi-zyrjanštině a udmurtštině. Ve 30. a 40. letech 20. století používala jako písmo latinku, později ji nahradila cyrilice.

Abeceda

Vzorový text

Odkazy

Reference

Související články 
 Komi-Permjaci

Permské jazyky
Jazyky Ruska